Ages heißen:

 Johanna Elisabeth Bichier des Ages (1773–1838), Heilige, französische Ordensgründerin  

 Agés bei Burgos, Spanien
 Ages (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten

AGES steht für:
 Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, Österreich
 Arbeitsgemeinschaft Europäischer Stadtmissionen
 Eine Bietergesellschaft für Mautsysteme (s. Vergabeverfahren zur Lkw-Maut in Deutschland#Die einzelnen Anbieter)

Siehe auch:
 Ages Creek

AGES